Пашково (), село,
Ильичовский сельский совет, Барвенковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320483705. Население по переписи 2001 г. составляет 133 (59/74 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Пашково находится на правом берегу реки Курулька, в 1-м км на север находится село Курулька, на юге в 5-и км находится железнодорожная станция Некременко.

Экономика 
 В селе есть свино-товарная и овце-товарная фермы.

Культура 
 Клуб

Религия 
 Иоанно-Предтеченская церковь

Известные люди 
 Мирошниченко, Татьяна Кузьминична (1933—2009) — актриса, народная артистка УССР.
 Пашков, Виталий Кузьмич (1824—1885) — писатель.
 Пашков, Иван Дмитриевич (ок. 1730—1809) — правитель Харьковского наместничества, действительный статский советник.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района